Плодовый — название населённых пунктов в России:

 Плодовый — посёлок в Щигровском районе Курской области.
 Плодовый — посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Плодовый — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Плодовый — посёлок в городском округе Ульяновск Ульяновской области.
 Плодовый — посёлок в Троицком районе Челябинской области.